Эрнст Вильгельм Бенеке (; 1838—1917) — немецкий геолог и палеонтолог.

Биография 

Эрнст Вильгельм Бенеке родился 16 марта 1838 года в столице Пруссии городе Берлине в семье учителя, имевшего частную репетиторскую практику.

Изучал геологию в Галльском, Вюрцбургском, Берлинском и Гейдельбергском университетах. После защиты диссертации работал под руководством Оппеля (в качестве ассистента) над палеонтологическими коллекциями в Мюнхенском университете и, помимо этого, неоднократно производил геологические исследования в южных Альпах.

В 1869 году Эрнст Вильгельм Бенеке назначен экстраординарным профессором в университет Гейдельберга, но уже три года спустя перешёл ординарным профессором в Страсбургский университет и вскоре после того назначен был членом комиссии для геологического исследования имперских земель. В этом университете учёный проработал до самой смерти.

Большая часть сочинений Бенеке касается южных Альп и южной Германии. Кроме того, он издал геологическую карту окрестностей Гейдельберга (в сотрудничестве с Когеном) и «Abris der Geologie von Elsass-Lothringen» (Страсбург, 1878). С 1879 наряду с Розенбушем и Клейном состоял соредактором «Neues Jahrbuch f ür Mineralogie».

Эрнст Вильгельм Бенеке скончался 6 марта 1917 года в городе Страсбурге.

Примечания 

Выпускники Галле-Виттенбергского университета
Выпускники Гейдельбергского университета
Геологи по алфавиту
Геологи XVIII века
Геологи XIX века
Геологи Германии
Палеонтологи по алфавиту
Палеонтологи Германии
Преподаватели Страсбургского университета
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Прусской академии наук